Учествовало је 16 парова, са такмичаркама из 19 земаља. Прошлогодишње победнице Кара Блек из Зимбабвеа и Лајзел Хјубер из САД нису браниле титулу.

Победнице 2011. биле су Чехиња Квета Пешке и Словенка Катарина Среботник

Један новозеландски пар добио је специјалну позивницу организатора за главни жреб турнира (WC):

 Leela Beattie 
 Емили Фанинг

Списак носилаца 

 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 27. децембра 2010.

Резултати

Види још 
 Окланд класик

Спољашње везе 
 АСБ класик
 ВТА сајт
 Резултати Парова

Окланд класик
Тенис 2011.